Typ 46 (auch Type 46) steht für:
 Bugatti Type 46, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Bristol Babe Type 46, ein britischer Doppeldecker
 Sietas Typ 46, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft

Abkürzung